Темпеските има више значења:

 Темпеските (Атлапеско), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Темпеските, Ел Мочо (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику